Kolebka – pojazd zaprzęgowy, którego pudło jest zawieszone na pasach
 Kolebka – rodzaj sklepienia
 Kolebka – kołyska
 Kolebka poczwarkowa – u niektórych chrząszczy osłona poczwarki
 Kolebka – powieść Waldemara Łysiaka
 Kolebka – powieść Arthura C. Clarke’a